Auslieferung (zugehöriges Tätigkeitswort ausliefern; teils auch englisch Deployment) bezeichnet:

 in der Wirtschaft, siehe Lieferung
 im rechtlichen Sinne, siehe Auslieferung (Recht)
 im Verlagswesen, siehe Verlagsauslieferung
 in der Informatik, siehe Softwareverteilung
 im Postwesen die Zustellung von Sendungen an den Postempfänger

Siehe auch: